Seriale o in serie indica delle strutture diverse poste una di seguito all'altra, in contrapposizione a parallelo o in parallelo, che identifica strutture collegate, ma solo agli estremi.

Ad esempio, la circolazione sanguigna nell'uomo è prima della nascita seriale, poi diventa una circolazione in parallelo, con la formazione delle due circolazioni, polmonare e sistemica.

I due termini si utilizzano in molti campi, elettronica, idraulica, eccetera.
Circuiti in serie e in parallelo
nelle telecomunicazioni, è detta seriale la modalità di comunicazione in cui le informazioni sono comunicate una di seguito all'altra e giungono sequenzialmente al ricevente nello stesso ordine in cui le ha trasmesse il mittente. Quella seriale è una delle modalità di trasmissione più diffuse per via della semplicità della parte elettrica e della relativa robustezza. Si contrappone soprattutto alla modalità di trasmissione parallela.
nel campo dell'informatica personale, spesso è indicato come porta seriale il connettore RS-232 del Personal computer, costituito fondamentalmente da una linea di trasmissione (Tx), una di ricezione (Rx) e dalla terra (ground). Utilizza connettori a vaschetta a 9 o 25 poli. Altri dispositivi che utilizzano esplicitamente la modalità seriale sono:
 Serial ATA, interfaccia per il collegamento di memorie di massa (dischi fissi, DVD ecc.).
 USB (USB), interfaccia per il collegamento di periferiche (unità di memoria, scanner, stampanti ecc.)
nei certificati digitali X.509, il seriale è il numero che identifica univocamente un certificato rilasciato da una Certificate authority.